Mercedes-Benz O408 – autobus podmiejski produkowany przez Mercedes-Benz.

Odchudzona wersja modelu O407.

O408
Autobusy z lat 90.
Autobusy klasy maxi